Bitan ist der Familienname folgender Personen:

 David Bitan (* 1962), israelischer Politiker
 Gabriel Bitan (* 1998), rumänischer Leichtathlet,